Bruinsma ist der Familienname folgender Personen:

 Gerben Bruinsma (1951–2022), niederländischer Kriminologe
 Jeffrey Bruinsma (* 1977), niederländischer Jazzgeiger
 Klaas Bruinsma (1953–1991), niederländischer Drogenhändler und Mafiaboss
 Marcel Bruinsma (* 1986), niederländischer Eishockeyspieler
 Sikke Bruinsma (1889–1963), niederländischer Sportschütze